

Финал

Дальний Восток

Сибирь

Западная Сибирь

Урал

Первая лига

Вторая лига 

{{ФТ-команда|5| «УГГУ» Екатеринбург'|22|5|9|147|87}}

 Северо-Запад 

 Москва 
 Чемпионат 

 Кубок 

 Московская область 

 Золотое кольцо 

 Приволжье 

 ЮФО-СКФО 
1-й тур: 23-25 декабря 2005 года, г.Астрахань2-й тур: 13-15 января 2006 года, г.Ставрополь3-й тур: 23-25 февраля 2006 года, г.Астрахань4-й тур: 24-25 марта 2006 года, г.Геленджик, с/з «Старт»''

Соревнования по мини-футболу в России